Le Championnat d'Allemagne de deuxième division 1988-1989 est la  de la 2. Bundesliga.

La Zweite Bundesliga concerne 20 clubs, le champion et le vice-champion sont directement promu vers la Bundesliga. Le troisième joue contre le  de la Bundesliga un barrage de montée/maintien. Les quatre derniers sont relégués en Oberliga.

Le Fortuna Düsseldorf termine à la première place et monte en Bundesliga après deux ans d'absence, le vice-champion,FC Hombourg, y retourne après avoir été relégué en fin de saison passée.

Compétition 
Le classement est établi sur le barème de points (victoire à 2 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

Classement 

 Le 6 juillet 1989, le Kickers Offenbach n'obtient pas de licence pour la prochaine saison, il est donc relégué à la place de Bayreuth, qui comme la saison passée est repêché.

Barrages de promotion/relégation 
À la fin de la saison, le  de Bundesliga affronte le troisième de 2. Bundesliga pour une double confrontation aller/retour, le vainqueur étant promu en Bundesliga et le perdant relégué en 2. Bundesliga.

 Les deux clubs se maintiennent dans leur division respective.

Articles connexes 
 Championnat d'Allemagne de football D2

Notes et références

Liens externes 

  Site de la Fédération allemande de football
  Website officiel de la 2. Bundesliga actuelle

1988-1989
Championnat Allemagne Football 1988-1989 D2
Championnat Allemagne Football 1988-1989 D2
Football en 1989
Football en 1988